

Sigle 
 Eesti Raadio – emittente radiofonica estone
 Elisabetha Regina (latino) – si veda Elisabetta I d'Inghilterra ed Elisabetta II del Regno Unito
 Emergency Room – pronto soccorso
 Emilia Romagna

Chimica 
 Er – simbolo chimico dell'erbio

Codici 
 ER – codice vettore IATA di Astar Air Cargo
 ER – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Eritrea
 ER – codice ISO 3166-2:AL di distretto di Kolonjë (Albania)
 ER – codice ISO 3166-2:NA di Erongo (Namibia)
 ER – codice ISO 3166-2:TL di Ermera (Timor Est)

Filosofia 
 Er, nome del protagonista di un mito platonico il cosiddetto mito di Er dove si racconta del soldato Er, morto in battaglia e resuscitato per descrivere agli uomini l'Aldilà.

Informatica 
 .er – dominio di primo livello dell'Eritrea
 Modello E-R – modello entità-relazione per la progettazione concettuale di database

Televisione 
P/S - Pronto soccorso (E/R) – serie televisiva statunitense del 1984
E.R. - Medici in prima linea (titolo originale ER) – serie televisiva drammatica del network americano NBC

Sport 
 ER – nelle statistiche del baseball, punti guadagnati sul lanciatore (earned runs)
 ER – in atletica "Record Europeo"

Altro 
 ER – abbreviazione aeronautica per Here – Qui
Er (Р) – lettera dell'alfabeto cirillico
 ER – targa automobilistica di Erlangen (Germania)
 Er – figlio maggiore di Giuda

Altri progetti